

Cinema 
 Distruzione totale (Crash and Burn) – film del 1990 diretto da Charles Band
 Crash and Burn - Dannatamente veloci – film del 2008 diretto da Russell Mulcahy

Musica 
 Crash and Burn – album di Pat Travers del 1980
 Crash and Burn – traccia dell'album The Seventh Sign di Yngwie Malmsteen del 1994
 Crash and Burn – traccia dell'album The Globe Session di Sheryl Crow del 1998
 Crash and Burn! – album degli Eat Static del 2000
 Crash and Burn – singolo dei Savage Garden del 2000, dall'album Affirmation 
 Crash and Burn – album di John Foxx & Louis Gordon del 2003
 Crash and Burn – traccia dell'album Haunted Cities dei Transplants del 2005
 Crash & Burn – traccia del singolo U + Ur Hand di Pink (cantante) del 2006
 Crash & Burn – album dei Sinner del 2008
 Crash & Burn – singolo di Basshunter del 2013, dall'album Calling Time

Televisione 
 Scienza e crimine (Crash and Burn) – episodio della terza stagione di CSI: Crime Scene Investigation
 Patto mortale (Crash and Burn) – episodio della quinta stagione di Senza traccia
 Tutto in un attimo (Crash and Burn) – episodio della quarta stagione di Squadra emergenza